Janville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Janville (Calvados) im Département Calvados
 ehemalige Gemeinde Janville (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Janville (Oise) im Département Oise

mit Namenszusatz:
 Janville-sur-Juine im Département Essonne